Aage Nielsen kan henvise til flere personer:

 Aage Nielsen (ingeniør) (1873-1945) – dansk søofficer og ingeniør
 Aage Nielsen (købmand) (1878-1922) – dansk købmand
 Aage Nielsen (kirurg) (1887-1949) – dansk kirurg
 Aage Nielsen (revisor) (1890-1969) – dansk revisor
 Aage Nielsen (skolemand) (1897-1973) – dansk skolemand
 Aage Nielsen (direktør) (1898-1980) – dansk direktør
 Aage Nielsen (chefredaktør) (1900-1987) – dansk chefredaktør
 Aage Nielsen (atlet) – en dansk atlet

Andre:
 Aage Krarup Nielsen (1891-1972) – dansk læge og forfatter
 Niels Åge Nielsen (1913-1986) – dansk professor i nordiske sprog